Biston coreibia är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Wehrli 1941. Biston coreibia ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
coreibia